Сергей Евреинов:
 Евреинов, Сергей Александрович (1895—1960) — капитан лейб-гвардии 4-го стрелкового полка, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Евреинов, Сергей Дмитриевич (1869—1931) — ярославский губернатор (1915—1916), статский советник.